Heinrich Langenbeck ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Langenbeck (Politiker, 1603) (1603–1669), deutscher Jurist, Politiker und Diplomat
 Heinrich Langenbeck (Politiker, 1817) (1817–1896), deutscher Richter, Politiker und Abgeordneter